Indonesië
 Lakarsantri (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Soerabaja in de provincie Oost-Java
 Lakarsantri (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Soerabaja in de provincie Oost-Java